Bil (anatomie), deel van het lichaam
Billen (molen), het scherp maken van bijvoorbeeld een molensteen
Billen (scheepvaart), het achterdeel van de romp van een schip, ongeveer ter hoogte van de waterspiegel

Personen:
Mathieu Billen (1953), een Belgisch voetballer
Valère Billen (1952), een Belgisch voetbaltrainer

Andere betekenissen waarin 'billen' wordt gebruikt:
Billenkoek - een lijfstraf